Васи́лий Ива́нович Григоро́вич:
 Григорович, Василий Иванович (архиепископ Венедикт; 1774—1850) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Григорович, Василий Иванович (1786—1865) — российский художник, издатель журнала «Изящные искусства».